Onderdistrict in Indonesië
 Bunga Mas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Zuid-Bengkulu in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Bunga Mas (Seluma Timur), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Bunga Mas (Buay Sandang Aji), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Bunga Mas (Kikim Timur), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra